Thor är ett släkte av kräftdjur. Thor ingår i familjen Hippolytidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur